I Средиземноморские игры проводились в Александрии с 5 по 20 октября 1951 года. Соревнования проходили по 13 видам спорта.

Основные события 
Официальное открытие игр прошло 5 октября 1951 года в Александрии. Игры открыл король Египта и Судана Фарук I.

В играх приняли участие 734 спортсменов — все мужчины из 10 стран.

В медальном зачёте первое место заняли спортсмены из Италии, завоевав 61 медалей, из которых 27 золотых, 22 серебряных и 12 бронзовых.

Виды спорта 
Соревнования прошли ещё по 13 видам спорта:

 Академическая гребля
 Баскетбол
 Бокс
 Борьба
 Водное поло

 Гимнастика
 Лёгкая атлетика
 Плавание
 Прыжки в воду
 Стрельба

 Тяжёлая атлетика
 Фехтование
 Футбол

Медальный зачёт 
Из 10 стран, участвовавших в Играх, медали завоевали спортсмены из 9 государств. Мальта осталась без медалей.

Ссылки 
 I Средиземноморские игры

1951
Октябрь 1951 года
Средиземноморские игры
Средиземноморские игры
Средиземноморские игры
Спорт в Александрии